Georgi Ivanov (em búlgaro: Георги Иванов - Гонзо) de apelido Gonzo (2 de julho de 1976) foi um futebolista e atual treinador búlgaro que atuava como atacante. Atualmente, comanda o Levski Sofia.

Títulos 
Levski
 Campeão Búlgaro - 2000, 2001, 2002, 2006
 Campeão da Copa da Bulgária - 1998, 2000, 2002, 2005
 Campeão da Supercopa da Bulgária - 2005, 2007

Ligações externas
Ogol (Treinador)
Ogol (Jogador)
 Perfil em LevskiSofia.info 

Naturais de Plovdiv
Futebolistas da Bulgária
Futebolistas do PFK Levski Sofia
Futebolistas do Stade Rennais Football Club
Futebolistas do Gaziantepspor Kulübü
Treinadores de futebol da Bulgária
Treinadores do PFK Levski Sofia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Búlgaros do século XX
Búlgaros do século XXI